Frontera puede referirse a:

 Frontera, línea invisible que marca el confín o límite de un Estado o de una comunidad política.
 Frontera, modelo de automóvil de General Motors, vendido en diferentes mercados como Isuzu Frontera, Opel Frontera o Holden Frontera.
 Frontera, intersección entre la clausura de un espacio topológico y la clausura de su complemento.
 Editorial Frontera, editorial argentina.

Topónimos
 Frontera, municipio de la Argentina;
 Rosario de la Frontera, municipio de la Argentina;
 Departamento Rosario de la Frontera, división administrativa de la Provincia de Salta, Argentina;
 Frontera, municipio de las Islas Canarias, España;
Arcos de la Frontera, municipio de Andalucía, España;
Castellar de la Frontera, municipio de Andalucía, España;
Chiclana de la Frontera, municipio de Andalucía, España;
Conil de la Frontera, municipio de Andalucía, España;
Jerez de la Frontera, municipio de Andalucía, España;
Jimena de la Frontera, municipio de Andalucía, España;
Vejer de la Frontera, municipio de Andalucía, España;
Aguilar de la Frontera, municipio de Andalucía, España;
Cortes de la Frontera, municipio de Andalucía, España;
Morón de la Frontera, municipio de Andalucía, España;
Palos de la Frontera, municipio de Andalucía, España;
Rosal de la Frontera, municipio de Andalucía, España;
 Nueva Frontera, municipio de Honduras;
 Frontera, municipio del estado de Coahuila, México;
 Frontera, ciudad del estado de Tabasco, México;
 Frontera de la Paz, nombre de la frontera entre Rivera, Uruguay y Santana do Livramento, Brasil.